"The Boss" Börje Forsberg – przydomek  producenta muzycznego
 The Boss – album muzyczny
 The Boss – album muzyczny